Jacques-Henri Laffite, francoski dirkač Formule 1, * 21. november 1943, Pariz, Francija.

Laffite je debitiral v sezoni 1974 na zadnjih petih dirkah, toda se z majhnim moštvom Iso Marlboro ni mogel prebiti do točk. V naslednji sezoni 1975 se je z istim moštvom, ki se je preimenovalo v Williams  sicer le enkrat uvrstil med dobitnike točk, a to je bilo kar drugo mesto na Veliki nagradi Nemčije. Pred sezono 1976 se je preselil v Ligier in dosegel še tri uvrstitve na stopničke, najboljše na drugo mesto na Veliki nagradi Avstrije. V naslednji sezoni 1977 so rezultati skupno sicer nekoliko padli, a uspel je doseči prvo zmago v karieri na Veliki nagradi Švedske. Po nekoliko slabši sezoni 1978, je sezono 1979 odlično začel z dvema zmagama na Velikih nagradah Argentine in Brazilije, toda kaj več kot četrto mesto v prvenstvu mu je preprečilo preveliko število odstopov. Namreč le na eni dirki, ki jo je končal, se ni uvrstil na stopničke za zmagovalce (dve zmagi, eno drugo in tri tretja mesta), toda na ostalih osmih dirkah je odstopil. Tudi sezoni  (zmaga na Veliki nagradi Nemčije) in  (zmagi na Velikih nagradah Avstrije in Kanade) je s podobnim izkupičkom točk končal na četrtem mestu v prvenstvu. Po slabi sezoni 1982 z le enim tretjim mestom in dvema uvrstitvama v točke se je preselil v Williams. Toda v sezonah  in  ob veliko odstopih ni uspel priti višje od četrtega mesta. V sezoni 1985 se je vrnil v moštvo Ligier dosegel še dve uvrstitvi na stopničke, toda v naslednji sezoni 1986 je moral po solidni prvi polovici sezoni končati kariero zaradi poškodbe nog ob trčenju na Veliki nagradi Velike Britanije.

Popolni rezultati Formule 1 

|-
! 
! Frank Williams Racing Cars
| Williams FW02
| Ford Cosworth DFV V8
| ARG
| BRA
| JAR
| ŠPA
| BEL
| MON
| ŠVE
| NIZ
| FRA
| VB
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#CFCFFF"| AVTNC
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN15
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|
|
! 44.
! 0
|-
!rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Frank Williams Racing Cars
| Williams FW02
|rowspan="2"| Ford Cosworth DFV V8
|bgcolor="#EFCFFF"| ARGRet
|bgcolor="#CFCFFF"| BRA11
|bgcolor="#CFCFFF"| JARNC
| ŠPA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 13.
!rowspan="2"| 6
|-
| Williams FW04
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFCF"| MONDNQ
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
| ŠVE
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA11
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#DFDFDF"| NEM2
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|
|
|
|-
! 
! Ligier Gitanes
| Ligier JS5
| Matra V12
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|bgcolor="#DFFFDF"| ZZDA4
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠPA12
|bgcolor="#FFDF9F"| BEL3
|bgcolor="#CFCFFF"| MON12
|bgcolor="#DFFFDF"| ŠVE4
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA14
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#DFDFDF"| AVT2
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#FFDF9F"| ITA3
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|bgcolor="#CFCFFF"| JAP7
|
! 7.
! 20
|-
! 
! Ligier Gitanes
| Ligier JS7
| Matra V12
|bgcolor="#CFCFFF"| ARGNC
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ZZDA9
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠPA7
|bgcolor="#CFCFFF"| MON7
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#FFFFBF"| ŠVE1
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA8
|bgcolor="#DFFFDF"| VB6
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#DFDFDF"| NIZ2
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA8
|bgcolor="#CFCFFF"| ZDA7
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#DFFFDF"| JAP5
! 10.
! 18
|-
!rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Ligier Gitanes
| Ligier JS7
|rowspan="2"| Matra V12
|bgcolor="#CFCFFF"| ARG16
|bgcolor="#CFCFFF"| BRA9
|bgcolor="#DFFFDF"| JAR5
|bgcolor="#DFFFDF"| ZZDA5
|
|bgcolor="#DFFFDF"| BEL5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 8.
!rowspan="2"| 19
|-
| Ligier JS9
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|
|bgcolor="#FFDF9F"| ŠPA3
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠVE7
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA7
|bgcolor="#CFCFFF"| VB10
|bgcolor="#FFDF9F"| NEM3
|bgcolor="#DFFFDF"| AVT5
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ8
|bgcolor="#DFFFDF"| ITA4
|bgcolor="#CFCFFF"| ZDA11
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|
|-
!align="left"| 
! Ligier Gitanes
| Ligier JS11
| Ford Cosworth DFV V8
|bgcolor="#FFFFBF"| ARG1
|bgcolor="#FFFFBF"| BRA1
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZZDARet
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#DFDFDF"| BEL2
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA8
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#FFDF9F"| NEM3
|bgcolor="#FFDF9F"| AVT3
|bgcolor="#FFDF9F"| NIZ3
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|
|
! 4.
! 36
|-
!align="left"| 
! Equipe Ligier Gitanes
| Ligier JS11/15
| Ford Cosworth DFV V8
|bgcolor="#EFCFFF"| ARGRet
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#DFDFDF"| JAR2
|bgcolor="#EFCFFF"| ZZDARet
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL11
|bgcolor="#DFDFDF"| MON2
|bgcolor="#FFDF9F"| FRA3
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#FFFFBF"| NEM1
|bgcolor="#DFFFDF"| AVT4
|bgcolor="#FFDF9F"| NIZ3
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA9
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN8
|bgcolor="#DFFFDF"| ZDA5
|
|
|
! 4.
! 34
|-
! 
! Equipe Talbot Gitanes
| Ligier JS17
| Matra V12
|bgcolor="#EFCFFF"| ZZDARet
|bgcolor="#DFFFDF"| BRA6
|bgcolor="#EFCFFF"| ARGRet
|bgcolor="#EFCFFF"| SMRRet
|bgcolor="#DFDFDF"| BEL2
|bgcolor="#FFDF9F"| MON3
|bgcolor="#DFDFDF"| ŠPA2
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#FFDF9F"| VB3
|bgcolor="#FFDF9F"| NEM3
|bgcolor="#FFFFBF"| AVT1 
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#FFFFBF"| KAN1
|bgcolor="#DFFFDF"| LVE6
|
|
! 4.
! 44
|-
!rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Equipe Talbot Gitanes
| Ligier JS17
|rowspan="2"| Matra V12
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZZDARet
| SMR
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL9
|
|bgcolor="#DFFFDF"| VZDA6
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 17.
!rowspan="2"| 5
|-
| Ligier JS19
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA14
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#FFDF9F"| AVT3
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠVIRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#EFCFFF"| LVERet
|
|-
!rowspan="2"| 
!rowspan="2"| TAG Williams
| Williams FW08C
| Ford Cosworth DFY V8
|bgcolor="#DFFFDF"| BRA4
|bgcolor="#DFFFDF"| ZZDA4
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA6
|bgcolor="#CFCFFF"| SMR7
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#DFFFDF"| BEL6
|bgcolor="#DFFFDF"| VZDA5
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#CFCFFF"| VB12
|bgcolor="#DFFFDF"| NEM6
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#FFCFCF"| ITADNQ
|bgcolor="#FFCFCF"| EUDNQ
|
|
|
!rowspan="2"| 11.
!rowspan="2"| 11
|-
| Williams FW09
| Honda V6 (t/c)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|
|
|-
!rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Saudia Williams Honda
| Williams FW09
|rowspan="2"| Honda V6 (t/c)
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#EFCFFF"| SMRRet
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA8
|bgcolor="#CFCFFF"| MON8
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#DFFFDF"| VZDA5
|bgcolor="#DFFFDF"| ZDA4
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 14.
!rowspan="2"| 5
|-
| Williams FW09B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#EFCFFF"| EURet
|bgcolor="#CFCFFF"| POR14
|
|-
! 
! Equipe Ligier Gitanes
| Ligier JS25
| Renault V6 (t/c)
|bgcolor="#DFFFDF"| BRA6
|bgcolor="#EFCFFF"| PORRet
|bgcolor="#EFCFFF"| SMRRet
|bgcolor="#DFFFDF"| MON6
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN8
|bgcolor="#CFCFFF"| VZDA12
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#FFDF9F"| VB3
|bgcolor="#FFDF9F"| NEM3
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL11
|bgcolor="#EFCFFF"| EURet
| JAR
|bgcolor="#DFDFDF"| AVS2
|
! 9.
! 16
|-
! 
! Equipe Ligier
| Ligier JS27
| Renault V6 (t/c)
|bgcolor="#FFDF9F"| BRA3
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#EFCFFF"| SMRRet
|bgcolor="#DFFFDF"| MON6
|bgcolor="#DFFFDF"| BEL5
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN7
|bgcolor="#DFDFDF"| VZDA2
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA6
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
| NEM
| MAD
| AVT
| ITA
| POR
| MEH
| AVS
|
! 8.
! 14
|-
|}

Glej tudi 

 seznam francoskih dirkačev

Rojeni leta 1943
Živeči ljudje
Francoski dirkači
Francoski vozniki Formule 1
FWRC-jevi dirkači Formule 1
Ligierovi dirkači Formule 1
Williamsovi dirkači Formule 1